Miejscowości w Polsce
 Kłodzin – dawna osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Kłodzin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Kłodzin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko
 Kłodzin – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik